Оскар Гонсалес Альфаро (; 5 сентября 1921, Сан-Лоренцо — 25 декабря 1963) — боливийский , ,  и , отличившийся в литературе для детей и юношества.

Биография 
Оскар Альфаро изучал право в Университете Сан-Симон в Кочабамбе, но не окончил его. Он работал учителем испанского языка и литературы в Высшем педагогическом колледже Хуана Мисаэля Сарачо в Сан-Лоренцо, а также ряде других школ и институтов Тарихи и Ла-Паса.

Он был автором программы La República de los Niños (Детская республика) на Radio Illimani и вёл колонки в различных газетах. В Ла-Пасе он принадлежал к литературной группе Gesta Barbara («Второе поколение»).

Активист Коммунистической партии Боливии, он был соратником Нило Соруко, поэта-песенника, положившего на музыку ряд стихов Альфаро (как и ещё несколько композиторов). Работу автора характеризуют его социальные интересы и стремление запечатлеть обычаи и образ жизни боливийцев.

Некоторые из его произведений были переведены на разные языки — немецкий, эсперанто, французский, английский, португальский и русский языки; так, книга El cuento de las estrellas («Рождение звезд. Сказки») вышла в СССР в 1984 году.

После смерти Альфаро его вдова, учительница Фанни Мендисабаль, продолжила распространение его работ.

В Боливии ряд школ и учебных заведений носят имя Оскара Альфаро. Его стихи и рассказы изучаются в школах.

Произведения 
 Canciones de lluvia y tierra (1948)
 Bajo el sol de Tarija, поэзия (1949)
 Cajita de música, поэзия (1949)
 Alfabeto de estrellas, поэзия (1950)
 Cien poemas para niños, поэзия (1955)
 Cuentos infantiles, рассказы (1962)
 La escuela de fiesta, гражданская лирика (1963)

Примечания

Ссылки 
 Биография
Детские писатели XX века
Коммунисты Боливии